Társis é um personagem do Antigo Testamento, o segundo filho de Javã e neto de Jafé.

O nome Társis aparece na bíblia, nos livros que compõem o antigo testamento, pelo menos 24 vezes, das quais, 3 se referem a um homem.

Assim como Javã foi identificado como o ancestral dos gregos ou dos jônios, seus filhos foram identificados a grupos de gregos.

No Livro da Abelha, atribuído a Salomão, bispo de Baçorá, os filhos de Javã se distribuíram com Elisá ficando na Grécia (os helenos), Társis na Cilícia, Quitim em ilha de Chipre e Doranim (Dodã) sendo ancestral dos macedônios.

Társis é o ancestral do povo da antiga civilização proto-ibérica de Τάρτησσος (Tartesso) na atual Espanha de onde provavelmente surgiu a língua basca próximo a mesma região de Tarsis ou "Tarshish" nas referências antigas.

Árvore genealógica

Bibliografia
 Winckler, Hugo; Geschichte Israels (Berlin, 1895)
 Meyer, Eduard; Die Israeliten und ihre Nachbarstämme (Halle, 1906)
 Haupt, Paul; Studien ... Welthausen gewidmet (Giessen, 1914)

Personagens do Antigo Testamento